Der Name Vougy bezeichnet:

eine Gemeinde im französischen Département Loire, siehe Vougy (Loire)
eine Gemeinde im französischen Département Haute-Savoie, siehe Vougy (Haute-Savoie)